Первомайское — закрытая железнодорожная станция ведомственной железнодорожной ветки ООО "Восточный путь" (бывшей Муйской УЖД), соединённой с линиями Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому селу. С 1943 по 1945 год была самой северной частной грузовой железнодорожной станцией в Японии, а также самая северной железнодорожной станцией в Японии.

История 

Станция открыта в 1943 году в составе пускового участка Котон (Победино) — Ганмон-ива (Первомайское) частной узкоколейной (600 мм) грузовой . До 1991 года имела узкую колею.

11 августа 1945 года станция освобождена советскими войсками. С 1981 года началась перешивка железной дороги на сахалинский стандарт, продлившаяся 10 лет. До начала 2000-х имела пассажирское сообщение до станции Победино. С 2014 года не эксплуатируется.

Описание 

Станция состоит из шести путей колеи 1067 мм, ранее 750 мм все неэлектрифицированные.  От северной горловины станции отходит путь к нефтеналивному терминалу.

Деятельность 

По параграфу станция способна осуществлять небольшие грузовые отправления со складов и на открытых площадках.

Пассажирского сообщения нет с 2000 года. До этого от Победино курсировали 2 пары пассажирских поездов, состоявших из тепловоза и 2 вагонов ПВ40, переставленных на колею 1067 мм.

Ссылки 
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Фото станции

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области